Rialto kan syfta på:

Rialto (biograf, Stockholm) 
Rialto (biograf, Göteborg)
Rialto (biograf, Vårgårda)
Rialto (låt) – låt av Ulf Lundell från Den vassa eggen, tagen från bron i Venedig med samma namn
Rialto Towers – skyskrapa i Melbourne i Australien
Reliant Rialto – en mikrobil från Reliant

Geografi

Irland 

 Rialto (del av en befolkad plats), Leinster,

Italien 

 Rialto, Savona, kommun, Ligurien, Provincia di Savona, 
 Rialto (ö) – en ö i Venedig
 Ponte di Rialto – Rialtobron i Venedig

USA 

 Rialto, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar